Little Missouri – rzeka w USA, w stanach Dakota Północna i Południowa, Montana i Wyoming, dopływ Missouri
 Little Missouri – rzeka w USA, w stanie Arkansas, dopływ Ouachity